Knödel steht für:

 ein Teiggericht, siehe Kloß oder Böhmische Knödel
 Haarknoten (österreichisch)
 Die Knödel, österreichische Band

Personen:
 Walter Knödel (1926–2018), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 Knödeln
 Knödl
 Knödler